

Ukrajna 
Visnyaki, falu a Kijevi terület Borogyankai járásában
Visnyaki, falu a Kijevi terület Fasztyivi járásában
Visnyaki, falu az Odesszai terület Arcizi járásában
Visnyaki, falu a Poltavai terület Horoli járásában
Visnyaki, falu a Poltavai terület Kozelscsinai járásában
Visnyaki, falu a Zaporizzsjai terület Vilnyanszki járásában

Oroszország 
Visnyaki, falu Oroszország Krasznodari határterületén